Das Zelt steht für:

 Das Zelt (Theater), Schweizer Tourneetheater
 Das Zelt. Blätter für gestaltendes Schaffen, Zeitschrift des Ehmcke-Kreises